Il singolare maschile  del torneo di tennis Medibank International 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore James Blake che ha battuto in finale Carlos Moyá 6-3, 5-7, 6-1.

Teste di serie

  Rafael Nadal (primo turno, ritirato)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno, ritirato)
  James Blake (campione)
  Marcos Baghdatis (quarti)

 Tomáš Berdych (quarti) 
 Richard Gasquet (semifinali) 
N/A 
 Sébastien Grosjean (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Medibank International 2007
ATP Tour 2007